Hsieh Su-wei e Peng Shuai sono le detentrici del titolo, ma la Peng ha scelto di non partecipare quest'anno. La Hsieh gioca insieme a Flavia Pennetta, ma è stata sconfitta ai quarti da Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká.

Bethanie Mattek-Sands e Lucie Šafářová hanno sconfitto in finale Casey Dellacqua e Jaroslava Švedova per 3–6, 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Martina Hingis /  Sania Mirza (quarti di finale)
 Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (semifinale)
 Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
 Hsieh Su-wei /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
 Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (primo turno)
 Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (primo turno)
 Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová (campionesse) 
 Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (terzo turno)

 
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale) 
 Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno) 
 Chan Yung-jan /  Zheng Jie (terzo turno) 
 Casey Dellacqua /  Jaroslava Švedova (finale) 
 Michaëlla Krajicek /  Barbora Strýcová (quarti di finale) 
 Karin Knapp /  Roberta Vinci (terzo turno) 
 Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (terzo turno) 
 Klaudia Jans-Ignacik /  Andreja Klepač (primo turno)

Wildcard 

 Stéphanie Foretz Gacon /  Amandine Hesse (secondo turno)
 Alizé Lim /  Laura Thorpe (primo turno)
 Irina Ramialison /  Constance Sibille (primo turno)
 Clothilde de Bernardi /  Sherazad Reix (primo turno)

 Manon Arcangioli /  Chloé Paquet (primo turno) 
 Julie Coin /  Pauline Parmentier (primo turno) 
 Mathilde Johansson /  Virginie Razzano (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2015
WTA Tour 2015